Franciaország
Saint-Usage, település Aube megyében
Saint-Usage, település Côte-d’Or megyében